Менил — топоним:
 Менил — село в Игринском районе Удмуртии
 Менил — деревня в Игринском районе Удмуртии
 Менил — река в Игринском районе Удмуртии

См. также 
 Мениль
 Меньил